Ez a Tom és Jerry új kalandjai című rajzfilmsorozat epizódjait mutatja be.

Jegyzetek

Források 
  a BCDB oldalán
  a TV.com oldalán
 

Ujkalandjaiepizod
Televíziós sorozatok epizódlistái